Josep Maria Fortuny i Soler, més conegut com a Pemi Fortuny, (El Vendrell, 16 de setembre de 1965) és un músic i activista social català. És conegut principalment per haver estat durant vint anys el cantant de Lax'n'Busto.

Biografia 
Pemi Fortuny va néixer el 1965 al Vendrell, a la comarca del Baix Penedès. L'any 1986, juntament amb Pemi Rovirosa, Cristian Montenegro, Jimmy Piñol i Jesus Rovira formaria el grup Lax'n'Busto, que debutaria el 30 d'agost d'aquell any a Albinyana.

Fortuny va passar vint anys a Lax'n'Busto, on era el cantant del grup. En el transcurs d'aquest temps, Lax'n'Busto va editar tres discos, amb cançons com Mai diguis mai a un mai, La meva terra és el mar, Llença't, Emiliano Zapata, Més que la meva sang, Miami Beach, Amb tu, Trepitja fort o Toca'm els ous Maria. El 20 d'octubre de 2006, en el concert que tancava la gira dels 20 anys del grup del Vendrell, a la sala Mirona de Salt, Pemi Fortuny va anunciar que deixava Lax'n'Busto per realitzar projectes humanitaris. El seu substitut a Lax'n'Busto fou Salva Racero.

Apartada la música, a partir del 2006 Fortuny va dedicar-se, juntament amb la seva parella, a diversos projectes humanitaris, primer gràcies a ajudes estatals, com una ONG, i després promocionant el comerç internacional, finançant projectes controlats per ells mateixos. Així, l'ex-cantant ha realitzat projectes com un estudi sobre el funcionament del govern de Costa Rica (juntament amb la Universitat de Barcelona), la creació d'una ràdio a Sierra Leone, o fent camps de futbol a Libèria.

L'any 2015 Fortuny va tornar a pujar als escenaris per cantar a l'edició d'aquell any del Canet Rock, formant part de la Banda Impossible, juntament amb altres músics del panoramà artístic català com ara Lluís Gavaldà (Els Pets), Jofre Bardagí (Glaucs), Natxo Tarrés (Gossos), Quim Mandado (Sangtraït) o Cris Juanico (Ja t'ho diré). Paral·lelament, Fortuny també va participar en la cançó Junts anirem més lluny, versió del Viatge a Itaca de Lluís Llach, adaptada per Joan Reig (Els Pets), Pemi Rovirosa i Jimmy Piñol (Lax'n'Busto) per la campanya electoral de Junts pel Sí a les eleccions del Parlament de 2015.

Discografia

Referències 

Músics vendrellencs
Lax'n'Busto
Músics catalans del sud contemporanis
Artistes de Música Global